Chlum is de naam van meerdere gemeenten in Tsjechië:
 Chlum (okres Benešov), gemeente in okres Benešov
 Chlum (okres Strakonice), gemeente in okres Strakonice
 Chlum (okres Plzeň-jih), gemeente in okres Plzeň-jih
 Chlum (okres Rokycany), gemeente in okres Rokycany
 Chlum (okres Česká Lípa), gemeente in okres Česká Lípa
 Chlum (okres Třebíč), gemeente in okres Třebíč